Zu den Strecken des Fahrplanfelds 910 (Landquart–Klosters–Davos/Scuol-Tarasp/St. Moritz) siehe:

 Bahnstrecke Landquart–Davos Platz (Landquart–Klosters–Davos)
 Vereinalinie (Klosters–Sagliains bzw. Klosters–Sasslatsch II)
 Bahnstrecke Bever–Scuol-Tarasp (Sagliains–Scuol-Tarasp bzw. Sasslatsch II–Bever)
 Albulabahn (Bever–St. Moritz)

900…